Eastgate (Washington); een stad in de Verenigde Staten
 Eastgate (platenlabel); het platenlabel van Tangerine Dream.